Фре́дерик До́налд Ко́гган, барон Когган (; ) — 101-й Архиепископ Кентерберийский, митрополит провинции Кентербери, примас всей Англии и глава всех англикан (1974—1980).

Родился в семье священника Георга Чарльза Коггана на юге графства Суссекс.

Архиепископ Йоркский (1961—1984). Известно, что когда Доналд Когган в сентябре 1977 года посетил СССР, он получил от святейшего патриарха Пимена орден Святого Владимира I степени.

На посту архиепископа Кентерберийского приобрел известность своей решительной поддержкой рукоположения женщин (чего не было в Церкви Англии до 1994 года), предложив его на Ламбетской конференции о мире англиканских епископов в 1970 году. Сравнительно короткий срок его пребывания на посту главы всех англикан был отмечен его смелостью, аккуратностью и пунктуальностью. Он был плодовитым писателем, а также талантливым оратором и проповедником, часто выступая вместе с женой, Жаной Брейтуэйт.

Был известен своим гостеприимством. Ему приписывают выражение, что «искусство гостеприимства — это когда гости чувствуют себя как дома».

После смерти его тело было кремировано, а прах похоронен в Кентерберийском соборе.

Примечания 

Англиканские архиепископы Йоркские
Англиканские архиепископы Кентерберийские
Пожизненные пэры
Президенты Общества изучения Ветхого Завета